Калтаево — название населённых пунктов:

Россия 

 Калтаево — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Калтаево — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.